Le Port de Vanino (en russe Ванинский порт) est une chanson populaire, considérée comme l'hymne du goulag de la Kolyma (ou l'hymne des prisonniers de la Kolyma), héritage de l'Union soviétique.

Elle daterait de 1946 ou 1947. Le nom du ou des auteurs est incertain.

Le port de Vanino (qui a donné le nom de la chanson) fut terminé en 1945. C'est un port de transit des prisonniers, se trouvant sur le pacifique russe. Ceux-ci étaient alors acheminés vers le port de Magadan, centre administratif du Dalstroï, qui se trouve sur la mer d'Okhotsk.

Ensuite les prisonniers étaient conduits, par la « Route des os », appelée ainsi tant la mortalité y était élevée (de plus, des os de prisonniers décédés semblent y avoir été incorporés), vers la vaste région de la Kolyma, très au nord, où un froid intense sévissait en hiver (), au milieu de la taïga, un goulag particulièrement cruel, où se trouvaient des mines d'or.

À lire, le livre éponyme de Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma.

Texte

Lien externe 
 La chanson, une autre traduction, ainsi qu'un explicatif.

Chanson soviétique
Chanson populaire
Goulag dans les arts
Chanson en russe
Prison dans la musique